Die Virginia Slims of Newport 1989 waren ein Tennisturnier der Damen in Newport (Rhode Island). Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 17. bis 23. Juli 1989 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)